Niederreuth ist der Ortsname von

 Niederreuth (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Niederreuth (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Dolní Paseky, Ortsteil von Aš, Okres Cheb, Tschechien

Siehe auch:
 Niederreith